Cimahi (stad), een stadsgemeente in Indonesië, in de provincie West-Java
 Cimahi (Cimahi), een plaats in Indonesië
 Cimahi (Campaka), een plaats in Indonesië
 Cimahi (Cicantayan), een plaats in Indonesië
 Cimahi (Caringin), een plaats in Indonesië
 Cimahi (Cimahi Tengah), een plaats in Indonesië
 Cimahi (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië, in regentschap Kuningan